Казачьи песни России — народные песни, создававшиеся казаками на территории Казачьих Войск России. На сложение казачьих песен оказали влияние русские и украинские народные песни и думы, северокавказская музыка, а также авторские произведения российских композиторов.

Круг песен делится на культурные ареалы в зависимости от казачьего войска — донские, терские, уральское и т. п.

Список 

 Любо, братцы, любо
 Ой, то не вечер
 Под окном широким (романс)
 Проводы казака

Астраханские 
 Песня разинцев — печальные варианты (Вы пролейте-ка, дожди сильные…)
 Разин на Яике (Течёт Яик быстрёхонько…)
 Разинцы забыли есаула (Э-эх, высылалась высылка грозная… ♪, Из проранушки было, из Болдинской…)
 Случилося, довелося да мне разудалому…
 Сынок Разина (Как во славном было городе во Астрахани…)

Донские

Песни исторические и военно-бытовые 

 Ах ты, степь широкая
 Бегство Горемыкина за Дунай
 Баклановцы донцы-молодцы
 Гибель Краснощекова (Как во славном было городе, кременной Москве…)
 Гибель Родионова (Как на заре-то было на зорюшке…)
 Донцы-молодцы
 Дымно, дымно, ничего не видно
Ермак идёт зимовать (Как на вольных степях…)
 Ермак помог взять Казань (На усть было матушки Волги-реки…, Как проходит, братцы, лето теплое…)
 Ермак у Ивана Грозного (Как на славных на степях было Саратовских…, Гей вы думайте, братцы, вы подумайте…)
 Есаул сообщает о казни Разина (На заре было)
 За Кубанью, за рекой, там казак гулял…
 За курганом пики блещут
 Из-за лесa копия мечей
 Казак в азовском плену (Ах талант ли мой талант такой…)
 Казак Ефремов в тюрьме (Ой да, понапрасну…)
 Казаки Бакланова на Кавказе
 Казаки на Кубани (На усть, было, батюшки тиха Дона…)
 Казаки под Азовом (У нас, братцы, на Дону, во Черкасском городу…)
 Как мы в Турцию ходили
 Краснощеков в плену (Не от тучи, не от грома…)
 Лодочка Разина (Ой, из-под Шат-то горы…)
 На горе, горе стояла корчма (На горе, горе стояла корчма… ♪, Ой на горушке… ♪, Говорили про Польшу, что богатая…)
 На заре-то было, на зореньке…
 Не белы снеги
 Ну-ка, братцы казаченьки…
 Ой, горе, горе мне
 Ой да, ты, батюшка, вот и, Оренбург-город…
 Ой, из-за лесу, за лесу копий я-и мечей…
 Песня разинцев — радостные варианты (Ты взойди, солнце красное…, Ой да, ты взойди, взойди, взойди, солнце красное…)
 Песня разинцев — печальные варианты (Ой-да, вы туманы мои…, Ах, туманы, вы мои туманушки…)
Пётр I приезжает на Дон (Не ясен сокол летал по поднебесью…)
 Пишет, пишет Карла Шведский
Платов у французов (Ты Россия, ты Россия…)
 Пленение Костюшко (Не ясен то сокол по крутым горам летает…)
 Про Бориса Шереметьева (Как в тысячу восемьсот во первом году…)
 Про Платова-казака
 Разбойничий дуван (Как со славной, с восточной со сторонушки…)
 Разина выбирают атаманом (Ай, как на речке было, на реке… , Ай, на речке Камышинке…)
 Разин в неволе (Ой, загоралась во поле ковылушка…, Ой, не от тучи, братцы, не от грома…)
 Разин едет в сине море (Ай, на вольных степях..)
 Разин и казачий круг (У нас, братцы, было на Дону…)
 Разин ожидает суда (А-ой-да, вот и, не шуми шумка, дуброва зелёная…)
 Разин у перевоза (Ай, не шумком-то шумит…)
 Разинцы плывут по морю (Ай, ну, как по морю, по морю… ♪, Ай, по морю, по морюшку…)
 Разинцы спускают лодочки (Ай, да во городе Казани…)
 Разин чувствует недоброе (Ой да, не шуми, вот и, не бушуй…, Ой да, не шуми ты, не бушуй…, Ой, не шуми, только не шуми…)
 Славим Платова героя
 Служба моя, служба
 Смерть Александра I (Ты наш батюшка, светел месяц…)
 Султан угрожает Александру I (Пишет, пишет султан турецкий Царю Белому…)
 Сынок Разина (Ай да, что во городе, да во городе…)
 Убийство Карамышева (Подымался с Москвы большой боярин…, Ай, да по матушке, по речке Камышинке…)
 Чёрный ворон (песня)
 Честь прадедов-атаманов…
 Шли, прошли с Дону казачёчки

Семейно-бытовые и лирические 

 Из-под камешку течёт реченька
 Пыльна, пыльна дорожечка
 У этой шинкарки…

Свадебные, шуточные, игровые и плясовые 

 Ой, перебор, донской казак, перебор
 Посею лебеду

Песни на стихи русских поэтов и поэтов Войска Донского 

 Гимн Всевеликого Войска Донского (Всколыхнулся, взволновался…, Сл. Ф. Анисимова)
 Казак на чужбине (сл. Е. Гребёнки)
 Конь боевой (сл. А. Туроверова)
 Ой, ты Дон, ты наша родина
 По Дону гуляет казак молодой (сл. Д. Ознобишина)
 Пчёлочка златая

Гражданская 

 Белые
 Донской гимн (Друзья, не бойтесь клеветы…)
 Мамантов-нойон (калмыцкая)
 Песня Сводного им. ген. Каледина полка (Споём про Дон, Кубань и Терек…, Слова И. Чекатовского)

Енисейские

Исторические и военно-бытовые песни 

 Долина-долиница
 Из-за леса, леса копия штыков…
 За лесом солнце воссияло
 Как мы сядем вкруговую
 Крепко били супостатов
 Не кукуй, моя ли то кукушечка
 О чём задумался, служивый
 Ты, машина-то железна
 Эх, в Таганроге

Семейно-бытовые и лирические 

 Как на горке калина
 Отдала мать сына в солдаты
 Раз полоску Маша жала
 Служил год, служил два
 Ой, ты, Грицю, Грицю
 Ветер дуба хитая
 Ох, вы городе
 Ехали казаки
 Из-за леса, леса копия мечей
 Ох, да разбесчастный казачок
 Ты казачек мой миленький
 Поехал казак на чужбину далёку
 Шёл казак на побывку домой

Гражданская 

 Однажды в разрывах гремучих гранат

Запорожские

Кубанские

Песни линейных казаков

Исторические и военно-бытовые 

 А двадцать первого, ой да, сентября…
 Гарнизон наш в Баязете…
 За Кубанью огонь горит
 За Уралом, за рекой…
 Из-за леса, из-за гор…
 Как за реченькою, за Кубанушкою
 Как за речкою да за быстрою Лабой
 Ликуй, свободная Россия
 Ну-ка, вспомните, ребята…
 Ой, в кружок теснее встанем…
 Ой, да вы, кубанцы…
 Пейте, братцы, пока пьётся…
 Песня карабинеров
 Песня о казаке Луковкине
 Последний день уж миновался…
 Прощай, Кубань моя родная…
 Прощай, любезная станица…
 Скакал казак через долину
 Ты, винтовка, друг мой верный…
 Ты встань, взойди, красно солнышко…
 Эх да, вспомним, братцы…

Песни русских поэтов и поэтов Кубанского войска в устном бытовании 

 Аллага-аллагу
 В долине турецкой границы…
 Гори, костёр…
 Делибаш (сл. А. Пушкина)
 Среди лесов дремучих… (про Чуркина-атамана)
 Ты Кубань, ты наша родина (сл. К. Образцова)
 Шашка

Песни Гражданской войны

Песни линейных станиц 

 Беседа
 Боец-таманец умирал…
 Бой под Сарептой
 Бой седьмого под Ланцозом
 В грязи шагала наша рота…
 Вдоль по линии Кавказа…
 Всероссийский император…
 Гей, по дороге…
 Вспомните, братцы, старинные были…
 Как с Кубани отступали…
 Когда кадеты наступали…
 Ликуй, свободная Россия (вариант Гражд. войны)
 Мы таманцы, мы кубанцы…
 Над озером чаечка вьётся…
 Новая тюрьма
 Прощай, Кавказ
 Пыль клубится по дороге…
 Разудалый парень бравый…
 Собирай в путь-дорогу, мамаша… 
 Солдат с вечера сбирался…
 С помещиком, банкиром…
 Среди лесов дремучих… (вариант Гражд. войны)
 Товарищу Жлобе
 Хвала тебе, боец отважный…

Песни черноморских станиц 

 Ой, на горі та жнеці жнуть…
 Ой, по коням сіли хлопці…
 Ой, сів пугач на могилі…
 Пісня боротьби
 Реве та стогне люд голодний…

Разное 
 Кубанская песня (А. Сергеев — Д. Бедный)

Песни Второй мировой войны 

 Над лесом солнце воссияло…
 На море, на рейде эсминец стоял…

Оренбургские 
 Благословен ваш путь далёкий
 Милый льёт пушки Пугачёву (Уж ты, ворон сизокрылый…)
 Песня разинцев — печальные варианты (Ой-да, ты пролей-ка, пролей, сильный дождичек…)
 Полк Падурова в походе (Уж ты степь ли, наша степь, степь наша широкая!..)
 Полно, братцы, нам с горя крушиться…
 Разин на суде (Во Кремле, Кремле…)
 Сынок Разина (Как по матушке, братцы, по Волге… ♪, Как по матушке, братцы, по Волге…)
 Туманушки
 Штурм Андижана

Семиреченские 
 А не пой ты, моя кукушка
 Вот пташки, пташки пели
 Из лесу, лесу копии мечей
 За Кубанью за рекой
 Засвистали бравы казаченьки
 За Уралом, за рекой
 Зацвела ль черёмуха
 Как над речкой, над рекою
 Кони вы, кони

Сибирские 
 Благословен ваш путь далекий
 В девяносто первом годе
 Верно службу мы служили
 Во лесах дремучих

Терские 

 Ермак идёт зимовать (Не на реченьке было, братцы…)
 Лучше б я знал…
 На Червлёной мы были (Лезгинка)
 Ой, да не из тучушки
Ойся, ты ойся
 Оставляем мы станицы
 О рада, рада
 Пыль клубится по дороге (Песня 1-го Кизляро-Гребенского полка)
 Снежочки
 Сынок Разина (Ой да, не во городе было…)
 Терские казаки и Иван Грозный (Не сизые орлы клохчут…)
 У реки, у Терека

Уральские 

 В степи широкой, под Иканом
 За Уралом гулял удалой казак
 За Уралом, за рекой
 Казаки идут в бой

Песни некрасовцев 
 Вдоль по речушке вдоль по быстренькой

Исторические песни (до XIX века) 
Жанр традиционной русской исторической песни угас в 19 веке, будучи вытеснен литературной (рифмованной) песней.
 Казаки идут к Казани (Не полно ли нам, братцы, на морях стоять…) — песня времён Ивана Грозного
 Терские казаки и Иван Грозный (Не сизые орлы клохчут…) — Песнь Терского казачьего войска
 Оплошность казаков под Азовом (Шли казаки с моря Чёрного…)
 Казак в азовском плену (Ах талант ли мой талант такой…)
 Сборы казаков под Азов (Тут сидит-та честна-хвальная беседушка…)
 Песни о Степане Разине
 Казаки под Азовом (У нас, братцы, на Дону, во Черкасском городу…)
 Казаки и князь Долгорукий (Изволил наш Долгорукий-князь…)
 Некрасов пишет царю (Ой возмутился да наш батюшка Дон, возмутился…)
 Казаки на Кубани (На усть, было, батюшки тиха Дона…)
 Казаки снимают турецкие караулы (Что же, робята, вы невесело сидите…)
 Пуля убила есаула (На заре то было, на зореньке…)
 Поединок казака с турком (Не чёрной ворон по горам летал…)
 Казаки под Измаилом (Ах ты, батюшка, воеводушка!..)
 Дон возмутился от трёх генералов (Никто-то про то не знает, да никто не ведает…)
 Казацкие ходоки в Петербурге (Вы орлы мои сизокрылые…)

Стилизации 
Не для меня придёт весна
 Ревела буря (песня)
 Там вдали, за рекой
Когда мы были на войне (1980-е) — стихотворение «Песенка гусара», поэт Давид Самойлов. Композитор Виктор Столяров.

Гимны и марши 
 Всколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон
 Запорожский марш
 Гимн Кубанского казачьего войска
 Гимн Краснодарского края
 «Пыль клубится по дороге» Песня 1-го Кизляро-Гребенского полка Терского казачьего войска
 Строевая песня Лейб-Гвардии Терского казачьего эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя

Персоны

Собиратели 
 Варавва, Иван Фёдорович
 Хрещатицкий, Ростислав Александрович (1841—1906) — собирал донские казачьи песни и издавал сборники таких песен. Сам он написал войсковой марш Донского казачества.

Исполнители 
Коллективы:

 Братина (ансамбль)
 Ва-та-га
 Казачий круг (ансамбль)
 Кубанский казачий хор
 Криница (ансамбль)
 Лазоревый цветок (ансамбль)
 Казачья воля (ансамбль)
Солисты:

 Бичевская, Жанна Владимировна
 Крапостина, Марина Юрьевна
 Пелагея (певица)
 Русланова, Лидия Андреевна

См. также 
 Казачья свадьба
 Белогвардейские песни
 Разбойничьи песни

Примечания

Литература 
 Листопадов А. М. Песни донских казаков (1949-1954) в 5 томах

Ссылки 
 Архив a-pesni.org
 Музыкальный архив
 Музыкальный архив (терские)
 Тематический портал cossackssong.ru
 Донской казачий хор Атамана Платова
 Украинская народная песня «Їхав козак за Дунай». Державна капела бандуристів України (youtube.com)

Казачья музыка
Русская народная песня